Obizzo I d'Este (1110-1195), figlio di Folco I d'Este.
Obizzo II d'Este  (1247 circa – 13 febbraio 1293), marchese di Ferrara e della Marca anconitana.
Obizzo III d'Este (1294-1352), marchese di Ferrara dal 1326 alla sua morte.